Ле-Сап () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 150 км на захід від Парижа, 65 км на південний схід від Кана, 55 км на північ від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2016 року Ле-Сап і Орвіль було об'єднано в новий муніципалітет Сап-ан-Ож.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 355 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 790,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Сап на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ле-Сап на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Орн